Bardera kan syfta på:

 Bardera (släkte) – ett insektssläkte
 Bardera, Somalia – en stad i Somalia
 Bardera – en matlagningsmetod, se Köksfranska